Coppa Svizzera 2012-2013 – edizione della competizione di calcio maschile
 Coppa Svizzera 2012-2013 – fase finale della competizione di calcio maschile
 Coppa Svizzera 2012-2013 – edizione della competizione di calcio femminile
 Coppa Svizzera 2012-2013 – edizione della competizione di pallacanestro maschile